Сан Кристобал има више значења:

 Сан Кристобал
 Сан Кристобал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Кристобал (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Кристобал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Кристобал (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Кристобал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Кристобал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Кристобал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Кристобал (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Кристобал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Кристобал, Лос Кабезонес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Кристобал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Кристобал (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобал (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобал (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобал (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобал (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобал (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Кристобал (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кристобал (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кристобал (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кристобал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кристобал, Ел Серито (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кристобал (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кристобал (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кристобал (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Кристобал (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Кристобал (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Кристобал (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Кристобал (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Кристобал (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Кристобал (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Кристобал (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Кристобал (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Кристобал (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Кристобал (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кристобал, Гранха (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кристобал (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кристобал (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кристобал (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Кристобал, Лос Аламос (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Кристобал (Уандакарео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Кристобал (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Кристобал (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Кристобал (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Кристобал, Ла Вентура (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Кристобал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Кристобал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Кристобал, Ел Порвенир (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Педро Јелоистлавака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кристобал (Тотолтепек де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кристобал (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Кристобал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Кристобал (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Кристобал (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Кристобал (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Кристобал (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Кристобал (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Кристобал, Кампо Меркадо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Кристобал (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Кристобал, Басерил (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Кристобал, Роман (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Кристобал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Кристобал, Добле Л (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Кристобал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Кристобал (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Кристобал (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кристобал (Уилоапан де Кваутемок), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кристобал (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кристобал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кристобал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кристобал (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кристобал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кристобал (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кристобал (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Кристобал (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Кристобал (Тадзиу), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Кристобал, Сан Николас (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Кристобал (Тинум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Кристобал (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кристобал, Естабло (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кристобал (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кристобал, Дешидратадора (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кристобал (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кристобал, Дешидратадора (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику